Kinderhook est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis.
 Kinderhook (Illinois)
 Kinderhook (ville, New York)
 Kinderhook (village, New York)
 Kinderhook (Michigan)
 

Old Kinderhook est le surnom de Martin Van Buren.